Горле — муніципалітет в Італії, у провінції Бергамо
 Горле — місто й комуна в Нідерландах, у провінції Північний Брабант